

Presentación previa 
James Duckworth fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

John Millman derrotó en la final a Yasutaka Uchiyama.

Cabezas de serie 

  James Ward (Primera ronda)
 ''' John Millman (Campeón)
  Tatsuma Ito (Baja)
  Bjorn Fratangelo ''(Semifinales)

<ol start=5>
  Yoshihito Nishioka ''(Cuartos de final)
  Yuki Bhambri ''(Cuartos de final)
  Liam Broady ''(Segunda ronda)
  Guilherme Clezar ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Lexington 2015